Muras — grupo indígena brasileiro
Línguas muras — família de línguas ameríndias do Brasil
Língua bohurá — ou mura
Pirarrãs — ou mura-pirahãs; povo indígena brasileiro

Geografia 
Mura — município da Catalunha, Espanha
Mura (Itália) — comuna da Lombardi, Itália
Mura (Eslovénia) — região da Eslovénia
Rio Mur — ou Mura; afluente do Drava que banha a Áustria, Esolvénia, Hungria e Croácia

Clubes de futebol 
NK Mura — extinto em 2004; de Murska Sobota
Nogometno Društvo Mura 05 — extinto em 2013; sucessor do anterior
NŠ Mura — sucessor do anterior

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de clubes